Beerbach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Beerbach (Abenberg), Dorf der Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Beerbach (Dietersheim), Dorf der Gemeinde Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Beerbach (Lauf an der Pegnitz), Pfarrdorf der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 Nieder-Beerbach, Ortsteil der Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Ober-Beerbach, Ortsteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Schmal-Beerbach, Ortsteil von Lautertal, Kreis Bergstraße, Hessen

Burgstall:
 Turmhügel Beerbach, in Beerbach (Lauf an der Pegnitz), Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Fließgewässer:
 Beerbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat an der Pflugsmühle, Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Beerbach (Mergbach), linker Zufluss des Mergbachs vor Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Beerbach (Modau), linker Zufluss der Modau vor Darmstadt-Eberstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Beerbach (Prien), rechter Zufluss der Prien bei Hohenaschau im Chiemgau, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Beerbach (Schweinbach), rechter Zufluss des Schweinebachs (zum Schweinachbach, zur Aisch) nahe Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Beerbach (Semme), rechter Zufluss der dort noch Hasselbach genannten Semme (zur Gersprenz) an der Schmelzmühle von Ober-Klingen, Gemeinde Otzberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Bärbach
 Bärenbach
 Beersbach
 Berbach
 Berenbach (Begriffsklärung)